Zkratka SKP má více významů:

 SKP – kód IATA letiště Petrovec, Skopje
 Pražská konzervatoř – Státní konzervatoř Praha
 .SKP – formát souborů
 Standardní klasifikace produkce
 dokumentace skutečného provedení, typicky stavby
 SKP - Sportovní Klub Policie